Le séisme de 1960 au Chili peut faire référence à :
 le séisme de 1960 à Concepción ;
 le séisme de 1960 à Valdivia.